Pitaguary (Pitaguari), pleme američkih Indijanaca iz brazilske države Ceará, danas naseljeni na području općina Maracanaú i Pacatuba. Preostalo je još oko 90 obitelji (600 osoba) koje žive i tri sela.

Izvori 

Brazilski Indijanci